Катовице Оупън 2015 е 3–тото издание на Катовице Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2015. Провежда се в Катовице, Полша от 6 до 12 април 2015 г.

Сингъл 
Ализе Корне е шампионката от Бе Ен Пе Париба Катовице Оупън 2014, но тя губи от Анна Каролина Шмидлова в четвъртфиналите.

Впоследствие Шмидлова печели първата си WTA титла, отстранявайки Камила Джорджи във финалния двубой с 6 – 4, 6 – 3.

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Юлия Бейгелзимер и Олга Савчук са шампионките от Бе Ен Пе Париба Катовице Оупън 2014, но Савчук решава да играе на турнира в Чарлстън. Бейгелзимер си партнира с Ева Хрдинова, но те губят в първи кръг от Исалин Бонавентюре и Деми Схюрс.

Впоследствие Бонавентюре и Схюрс печелят титлата, отстранявайки първите поставени Джоя Барбиери и Карин Кнап във финала със 7 – 5, 4 – 6, [10 – 6].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2015
Бе Ен Пе Париба Катовице Оупън